Гарса Гутьеррес () — испанская фамилия. Известные носители:
 Гарса Гутьеррес, Рафаэль (1896—1974) — мексиканский футболист и футбольный тренер.
 Гарса Гутьеррес, Франсиско (1904—1997) — мексиканский футболист.